Перегонівська сільська рада — Київська область, Обухівський район
 Перегонівська сільська рада — Кіровоградська область, Голованівський район